A 2012-es Daytona 500 volt az 54. Daytona 500, valamint a 2012-es Sprint Cup Series első futama, melyet február 28-án rendeztek meg a 2,5 mérföld hosszúságú Daytona International Speedwayen a floridai Daytona Beachen, melyet eredetileg február 26-án rendeztek volna meg, de az eső miatt először hétfőre, majd keddre kellett halasztani a versenyt.

Eredmények

Időmérő

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők bajnokságának állása

Gyártók bajnokságának állása

Források

Daytona500